Fettmilch est un patronyme allemand qui peut désigner :
 le soulèvement de Fettmilch, une émeute antisémite en 1614 à Francfort-sur-le-Main ;
 Vinzenz Fettmilch (1565/1570-1616), artisan qui a fomenté le soulèvement qui porte son nom ;
 Clemens Fettmilch, pseudonyme de l'écrivain allemand Ernst Herhaus.